Termenul „Violare” se poate referi la:

forțare; încălcare, profanare; siluire, pângărire
Incălcarea unor drepturi de proprietate privată - violare de domiciliu
Violare sexuală sau viol
Incălcarea unor granițe interstatale
Incălcarea regulilor războiului - crime de război

Vezi și 

 Violarea drepturilor omului
 Violarea drepturilor femeilor
 Violarea drepturilor copiilor
 Violarea dreptului la viață
 Violarea dreptului la libertate
 Violarea dreptului la liberă exprimare
 Violarea dreptului la educație
 Violarea dreptului la muncă
 Violarea dreptului la grevă

 Violarea dreptului la asociere
 Violarea dreptului la acces in justiție
 Violarea dreptului de proprietate
 Violarea drepturilor de autor
 Violare de domiciliu
 Violarea secretului corespondenței
 Violarea spațiului aerian
 Violarea dreptului internațional
 Violarea drepturilor minorităților